Des élections législatives eurent lieu aux Nouvelles-Hébrides en novembre 1979. Il s'agissait des premières élections nationales dans le pays, condominium franco-britannique qui se préparait à accéder à l'indépendance. Les élections devaient amener la formation d'un gouvernement assurant la transition finale vers cette indépendance, qui fut proclamée en . Le pays devint alors le Vanuatu.

Deux grands mouvements politiques participèrent aux élections. Le Vanua'aku Pati (Parti de Notre Terre), à dominante anglophone, avait été le moteur du mouvement anticolonial. Face à lui, les francophones, davantage rétifs à une indépendance rapide, et le plus souvent attachés à la relation avec la France, se rassemblèrent en un Parti fédéral des Nouvelles-Hébrides. Par ailleurs, participèrent à l'élection divers mouvements régionalistes, autonomistes, voire sécessionnistes, souvent partisans du maintien de la 'coutume' (kastom). Tel fut le cas des mouvements Nagriamel, John Frum et Kapiel, tous basés sur l'île de Tanna, sécessionnistes et généralement francophiles ; s'opposant à une indépendance du pays dans son ensemble, qui verrait le pouvoir politique remis aux mains d'une élite à Port Vila, ils firent cause commune dans une certaine mesure avec les francophones rétifs à une indépendance immédiate.

Résultats 
Le Vanua'aku Pati obtint vingt-six sièges (dont un revenant au mouvement Natuitanno, qui fusionna avec le VP), soit la majorité absolue des trente-neuf sièges à pourvoir au Parlement. Les treize sièges restants furent répartis entre le Parti fédéré, les autonomistes, et deux députés sans étiquette. La majorité des députés porta donc le Pasteur Walter Lini, chef du Vanua'aku Pati, au poste de Premier ministre.

Voir aussi 
 Gouvernement Lini I

Notes et références 

1979
Nouvelles-Hebrides
Novembre 1979